Hrvatska:
 Vidovići (Cres), gradsko naselje Cresa

BiH:
 Vidovići (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Vidovići (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko